Met de term woonomgeving wordt aangeduid het gebied dat in de directe omgeving van een woning ligt. 

Woningen kunnen bijvoorbeeld aan een drukke straat liggen, of juist in een rustige laan of bij een industrieterrein. De woonomgeving is een factor die een sterke invloed heeft op de leefbaarheid en mede de prijs van een koopwoning bepaalt.

Huisvesting